Окуджа́ва ()  — грузинське прізвище мегрельського походження.

Персоналії 
 Окуджава Булат Шалвович (1924—1997) — російський поет, бард, композитор, прозаїк, сценарист, актор.
 Окуджава Михайло Степанович (1887—1937) — грузинський революціонер, радянський партійний діяч.
 Окуджава Шалва Степанович (1901—1937) — радянський партійний діяч, батько Булата Окуджави.

Грузинські прізвища